Летники — топоним:

Белоруссия 
 Летники — деревня в Глубокском районе Витебской области.

Россия 
 Летники — деревня в Захаровском районе Рязанской области.
 Летники — село в Путятинском районе Рязанской области.
 Летники — станция Муромского региона Горьковской железной дороги.

См. также 
 Летник
 Летников